Кирикири — правитель (энси) Эшнунны, правил в начале XX века до н. э. Носил эламское имя.

Правление 

Носил титул не царя (лугаля), а всего лишь правителя (энси), верный признак того, что он находился в зависимости от царя Исина, царя Шумера и Аккада Шуилишу.

Продолжил укрепление политического могущества Эшнунны. Расширил территорию города. Реорганизовал армию, создал отборный отряд — так называемую «царскую гвардию», полностью состоящую на довольствии у правителя. Видимо, вступил в союз с эламитами и амореями, поэтому его царствование было довольно мирным.

Правил не менее 9 лет.

Список датировочных формул Кирикири

Примечания

Ссылки 
 Список датировочных формул Кирикири

Литература 
 
 

Персоналии по алфавиту
Цари Эшнунны
Правители Азии XX века до н. э.